Fedra (gr. Phaidra, łac. Phaedra) – w mitologii greckiej córka Minosa, królewna kreteńska
 Fedra – żona Heroda Wielkiego
 Fedra – tragedia Seneki Młodszego
 Fedra – dramat Jeana Racine’a
 Fedra – spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie w reżyserii Laca Adamíka
 Fedra – grecki film z 1962 roku

Zobacz też 

 Phaedra – planetoida o numerze katalogowym 174